Mamers és un municipi francès situat al departament del Sarthe i a la regió de . L'any 2007 tenia 5.545 habitants.

Població

Administració

Agermanaments 
  Gerolzhofen
  Sé
  Market-Rasen

Referències

Enllaços externs 

 Alcaldia de Mamers
 Oficina de Tourisme 
 Mamers sal web del turisme de Mamers i del Saosnois

Municipis del Sarthe